Uffenbach ist der Familienname von:

 Achilles Uffenbach (1611–1677), Jurist und Jüngerer Bürgermeister in der Reichsstadt Frankfurt
 Johann Christoph von Uffenbach († nach 1683), deutscher Jurist, Reichshofrat
 Johann Friedrich Armand von Uffenbach (1687–1769), Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Nikolaus von Uffenbach (1682–1744), Senator in Frankfurt am Main
 Peter Uffenbach, auch Petrus Uffenbachius (1566–1635), deutscher Arzt und Herausgeber; siehe Adam Lonitzer
 Philipp Uffenbach (1566–1636), deutscher Maler, Zeichner, Aquarellist, Radierer und Kupferstecher
 Wilhelm von Uffenbach (1689–1735), deutscher Jurist
 Zacharias Conrad von Uffenbach (Politiker) (1639–1691), Frankfurter Patrizier, Schöff und Ratsherr
 Zacharias Konrad von Uffenbach (1683–1734), Bürgermeister von Frankfurt am Main, Reisender, Büchersammler